Nagnzaun ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Nagnzaun (1777–1856), österreichischer Geistlicher und Abt von Sankt Peter in Salzburg
 Michael Nagnzaun (1789–1860), österreichischer Geistlicher und Musiker